Marko Popović puede referirse a:
Marko Popović, baloncestista croata nacido en 1982.
Marko Popović, baloncestista serbio nacido en 1984.